Parlamentsvalget i Israel for den 17. Knesset blev afholdt den 28. marts 2006. Valget resulterede i et flertal af pladser til det dengang nye Kadima parti, efterfulgt af Arbejderpartiet, og et stort tab for Likud partiet.

Resultater 

Alle partier som fik mere end 40.000 stemmer er medtaget i listen

Israel 2006
Politiske valg i Israel